INE, Instituto Nacional de Estatística ou Instituto Nacional de Estadística (em espanhol) pode referir-se a:

Instituto Nacional de Estatística (Angola)
Instituto Nacional de Estatística (Cabo Verde)
Instituto Nacional de Estatística (Espanha)
Instituto Nacional de Estatística (Guiné-Bissau)
Instituto Nacional de Estatística (Moçambique)
Instituto Nacional de Estatística (Portugal)
Instituto Nacional de Estatística (São Tomé e Príncipe)
Instituto Nacional de Estatística e Censos da Argentina
Instituto Nacional de Estatística e Geografia — do México

Desambiguações de política
Desambiguações de siglas
Desambiguações de organizações